Hejmdal steht für:

 Heimdall, ein Gott in der nordischen Mythologie
 Hejmdal (Schiff), ein Kreuzer der dänischen Flotte